Чемпіонат України з хокею на роликах — це щорічний турнір організований Українською федерацією хокею на роликах, який вперше відбувся у 2016 році. У змаганнях беруть участь усі команди з України. Сезон триває із середини квітня та закінчується в листопаді.

Призери Національних Чемпіонатів 
Призові місця с першого по п'яте національних чемпіонатів України.

Зведена статистика призових місць с першого по п'яте національних чемпіонатів України.

Кращі Гравці 
УФХР щороку з другого сезону у 2017 році визначає кращого "нападника", "захисника" та "воротаря" сезону. Крім цього нагороджується команда учасник національного чемпіонату України з найменшими штрафними хвилинами за весь сезон кубком за "Чесну Гру". 
 

Зведений рейтинг нагородження УФХР з другого по п'ятий національних чемпіонатів України.

Індивідуальна статистика найкращих гравців за сезонами починаючи з першого в 2016 році до п'ятого у 2020 році.

Найкращі гравці всіх часів 
Зведений рейтинг досягнень гравців за період усіх національних чемпіонатів УФХР починаючи з першого (2016 рік) по п'ятий (2020 рік).

Воротарі з найбільшою кількістю "сухих" матчів, тобто гра без пропущених ними голів.

Примітки 

Національні чемпіонати з хокею з м'ячем